

Patronyme 
Liakhov est un nom de famille notamment porté par :
Ivan Liakhov (fl. 1770-1775), marchand et explorateur russe ;
Vladimir Liakhov (1869-1919), colonel de l'armée russe ;
Vladimir Liakhov (1941-2018), cosmonaute soviétique.

Toponyme 

 Liakhov : nom porté par des iles de Nouvelle-Sibérie formant un archipel dans l'océan Arctique au nord des côtes de l'Extrême-Orient russe.

Patronyme russe